

Sigle 
 SEPA Direct Debit – schema di addebito autorizzato previsto dall'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)

Codici 
 SDD – vecchio codice valutario ISO 4217 del dinaro sudanese, ex valuta del Sudan
 SDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Lubango, in Angola